Listopadowka () ist der Name russischer Orte:
 Listopadowka (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Bärholz, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Listopadowka (Winnyzja), Dorf in der Oblast Winnyzja
 Listopadowka (Woronesch), Dorf in der Oblast Woronesch